Krausenbach ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Krausenbach (Dammbach), Ortsteil von Dammbach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Krausenbach (Main), linker Zufluss des Mains im Landkreis Lichtenfels, Bayern

Siehe auch:
 Krausenbacher Forst
 Krausener Bach
 Oberkrausenbach